Марианна Неметова-Крайчирова (родилась 1 июня 1948 года в городе Кошице, Словакия) — бывшая словацкая гимнастка. Принимала участие в соревнованиях на летних Олимпийских играх в 1964, 1968 и 1972 годах. В 1964 и 1968 годах завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях Её лучшим индивидуальным достижением в 1968 году было четвёртое место в опорных прыжках.

Биография 
Крайчирова Марианна родилась в Кошице, но её семья вскоре переехала в Братиславу. Девочка занималась гимнастикой по инициативе своего отца, бывшего тренера по гимнастике. Принимала участие в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике 1966 года в Дортмунде завоевала золото в командных соревнованиях, на чемпионате мира в Любляне — серебро в командных соревнованиях.

Оставив активный спорт, она также стала тренером по гимнастике, а впоследствии почетным членом словацкой Федерации гимнастики. В настоящее время живёт в Италии.

Примечания

Ссылки 
 Выступление Марианны Крайчировой. Опорный прыжок. 

Родившиеся в 1948 году
Гимнасты Чехословакии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1968 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике